Das TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 2020 war ein Damen-Tennisturnier in Istanbul. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 8. bis 13. September 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Martić im Einzel und die Paarung Tímea Babos/Kristina Mladenovic im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 2020 fand vom 7. bis 8. September 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Istanbul